Vannes ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Vannes, Stadt im Département Morbihan
 davon abgeleitet die Verwaltungsgebiete
 Arrondissement Vannes
 Kanton Vannes-Centre
 Kanton Vannes-Est
 Kanton Vannes-Ouest
 Vannes-le-Châtel, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Vannes-sur-Cosson, Gemeinde im Département Loiret

Vannes bezeichnet:

 Vannes (Schiff), Doppelendfähre der norwegischen Reederei Boreal Sjø

Siehe auch:
 Vann
 Vanne